El Dique kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Canal del Dique, kanal, Bolívar,

Mexiko 

 El Dique, Mexiko, ort, Jalisco, Tototlán, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar